Het seizoen 1999/00 van de Belgische Vierde Klasse ging van start op 3 september 1999 en eindigde op 8 juni 2000. 

KSK Ronse won in Vierde Klasse A, K. Lyra TSV won in Vierde Klasse B, KAC Olen won in Vierde Klasse C en Zwarte Duivels Oud-Heverlee won in Vierde Klasse D.

Naamswijzigingen
 SC Lombeek fuseerde met KFC Liedekerke en werd SK Lombeek-Liedekerke.

Gedegradeerde teams
Deze teams waren gedegradeerd uit de Tweede Klasse voor de start van het seizoen:
 KSV Waregem (financiële problemen)

Deze teams waren gedegradeerd uit de Derde Klasse voor de start van het seizoen:
 RC Lebbeke (rechtstreeks uit 3A)
 KVO Aarschot (rechtstreeks uit 3B)
 KFC Rita Berlaar (eindronde)

Noot: KFC Roeselare en K. Beerschot VAC eindigden ook op een degradatieplaats in Derde Klasse, maar gingen elk op in een fusie met respectievelijk KSK Roeselare en KFC Germinal Ekeren. Hierdoor waren er maar twee rechtstreekse dalers uit Derde Klasse.

Gepromoveerde teams
Deze teams waren gepromoveerd uit de Eerste Provinciale voor de start van het seizoen:

Antwerpen
 KAC Olen
 KVV Ons Genoegen Vorselaar
 K. Witgoor Sport Dessel

Brabant
 K. Londerzeel SK
 KSC Hoegaarden

Limburg
 Berkenbos VV Heusden
 Excelsior Veldwezelt (interprovinciale eindronde)

Oost-Vlaanderen
 KSK Lebbeke
 KSV Oudenaarde

West-Vlaanderen
 K. Eendracht Wervik
 KVC Sint-Eloois-Winkel Sport
 K. Daring Club Blankenberge (interprovinciale eindronde)

Henegouwen
 R. Stade Brainois
 RRC Estaimpuis (interprovinciale eindronde)

Luik
 R. Stade Waremmien FC

Luxemburg
 FC Le Lorrain Arlon

Namen
 Etoile Sportive Mariembourgeoise

Promoverende teams
Deze teams promoveerden naar Derde Klasse op het eind van het seizoen:
 KSK Ronse (kampioen 4A)
 K. Lyra TSV (kampioen 4B)
 KAC Olen (kampioen 4C)
 Zwarte Duivels Oud-Heverlee (kampioen 4D)
 K. Stade Leuven (eindronde)

Degraderende teams
Deze teams degradeerden naar Eerste Provinciale op het eind van het seizoen:
 K. Eendracht Wervik (rechtstreeks uit 4A)
 KFC Eeklo (rechtstreeks uit 4A)
 KSK De Jeugd Lovendegem (rechtstreeks uit 4A)
 KSK Heist (rechtstreeks uit 4B)
 KSC Hoegaarden (rechtstreeks uit 4B)
 KFC Rita Berlaar (rechtstreeks uit 4B)
 K. Witgoor Sport Dessel (rechtstreeks uit 4C)
 K. Neeroeteren FC (rechtstreeks uit 4C)
 R. Stade Waremmien FC (rechtstreeks uit 4C)
 RA Marchiennoise des Sports (rechtstreeks uit 4D)
 Etoile Sportive Mariembourgeoise (rechtstreeks uit 4D)
 R. Léopold Club Walcourt (rechtstreeks uit 4D)
 FC Farciennes (eindronde)
 K. Berchem Sport (financiële problemen)

Eindstand

Vierde Klasse A

Vierde Klasse B

Vierde Klasse C

Vierde Klasse D

Periodekampioenen

Vierde Klasse A
 Eerste periode: KFC SV Wevelgem-City, 26 punten
 Tweede periode: SK Gullegem, 21 punten
 Derde periode: KSK Ronse, 24 punten

Vierde Klasse B
 Eerste periode: KVV Ons Genoegen Vorselaar, 25 punten
 Tweede periode: KFC Olympia Wilrijk, 19 punten
 Derde periode: KSK Lebbeke, 25 punten

Vierde Klasse C
 Eerste periode: KAC Olen, 23 punten
 Tweede periode: K. Excelsior FC Heppen, 22 punten
 Derde periode: Seraing RUL, 22 punten

Vierde Klasse D
 Eerste periode: Zwarte Duivels Oud-Heverlee, 24 punten
 Tweede periode: Zwarte Duivels Oud-Heverlee, 26 punten
 Derde periode: Zwarte Duivels Oud-Heverlee, 26 punten

Eindronde voor promotie
De negen periodekampioenen en de hoogst gerangschikte aanvullende teams kwalificeerden zich voor de eindronde voor promotie. Vanaf ronde 2 kwamen er twee teams uit Derde Klasse bij. Via een knock-out systeem zouden uiteindelijk vier teams het tegen elkaar opnemen in de finale. De twee winnaars promoveerden naar en/of bleven in Derde Klasse.

Ronde 1
In de eerste ronde van de eindronde traden twaalf vierdeklassers aan, die aan elkaar gepaard werden. De zes winnaars van elk duel gingen door naar de volgende ronde.

Ronde 2
In de tweede ronde werden bij de zes winnaars van de eerste ronde Standaard Wetteren en R. Wallonia Walhain Chaumont-Gistoux gevoegd, die elk 14e eindigden in Derde Klasse. De teams werden aan elkaar gepaard. De winnaars gingen door naar de finale.

Finale
De winnaars van beide duels promoveerden naar/bleven in Derde Klasse.

Verliezersfinale
De verliezers van de finale speelden nog een verliezersfinale. De winnaar promoveerde naar Derde Klasse.

Interprovinciale eindronde
De vier teams die op de 13e plaats eindigden, speelden een eindronde samen met zes eersteprovincialers. Dit gebeurde door een knock-out systeem.

Ronde 1
In de eerste ronde van de eindronde traden de vier vierdeklassers aan die aan elkaar gepaard werden. De winnaars van elk duel dwongen het behoud af. De verliezers gingen door naar de tweede ronde en namen het op tegen eersteprovincialers.

Ronde 2
In de tweede ronde werden er zes eersteprovincialers gevoegd. De winnaars van elk duel gingen naar de finale.

Finale
De winnaars van beide duels promoveerden naar/bleven in Vierde Klasse. De verliezers speelden nog een verliezersfinale.

Verliezersfinale
De winnaar promoveerde naar Vierde Klasse.

Referenties
 Belgian Soccer Database
 RSSSF

Vierde klasse voetbal België
Belgie 4